Bondo (Trente), een gemeente in de Italiaanse provincie Trente
 Bondo (Zwitserland), een plaats in het Zwitserse kanton Graubünden
 Bondo (district), een district in Kenia
 Bondo (stad), een plaats in Kenia
 Bondo (Congo-Kinshasa), een plaats in de provincie Bas-Uele
 Bondo (stam), een stam in India